Ardegão (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Ardegão (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima